Довга коса — коса-півострів в Азовському морі, Росія
 Довга коса — коса-острів в морі Лаптєвих, Росія
 Довга коса — коса-острів в морі Лаптєвих, Росія